Diamond Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Diamond Hill (kulle i Antarktis),

Hongkong 

 Tsuen Shek Shan, kulle,

Irland 

 Diamond Hill (berg i Irland), Connacht, County Galway, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar